Флаг Македонии:
 Флаг Северной Македонии
 Флаг греческой Македонии